Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der EM 2000.

Qualifikation 
Abschlusstabelle 

Spielergebnisse

Relegationsspiel 

 Israel – Dänemark 0:5
 Dänemark – Israel 3:0

Dänisches Aufgebot

Spiele der dänischen Mannschaft 

Danemark
2000